Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2002 года в молниеносной программе прошёл в городе Уфа 18 июня.

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н. (Тверь).

Контроль времени: 5 минут на партию + 5 секунд на ход.

Призеры:

 — Тансыккужина Тамара

 — Георгиева Гузель

 — Боркова Марина

Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2002 год в шашках
События 18 июня
2002 год в Башкортостане